Plaats in Indonesië
 Sumingkir (Kedung Banteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Sumingkir (Kutasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Sumingkir (Jeruklegi), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java